Станіслав Кутшеба (1876—1946) — польський історик права, археограф.
 Тадеуш Кутшеба (1886—1947) — польський генерал, командуючий армією «Познань» (вересень 1939).